Stephanocleonus — род долгоносиков из подсемейства Lixinae.

Описание 
Заднегрудь короче поперечника средних тазиковых впадин. Коготки обычные. Головотрубка большей частью с явственными тупыми боковыми кантами спинки.

Виды 
Некоторые виды:

Примечания 

Lixinae
Роды жесткокрылых